Shīrīn Āb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ma‘dan-e Gach Shūrāb, gruva, Khorasan, 
 Boneh-ye Sorkh, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar